Stoki bezeichnet Dörfer in Polen:
 Stoki (Chojna), Dorf der Gmina Chojna, Woiwodschaft Westpommern 
 Stoki (Drużbice), Dorf der Gmina Drużbice, Woiwodschaft Łódź
 Stoki (Pionki), Dorf der Gmina Pionki, Woiwodschaft Masowien
 Stoki (Pszczew), Dorf der Gmina Pszczew, Woiwodschaft Lebus
 Stoki (Raczki), Dorf der Gmina Raczki, Woiwodschaft Podlachien
 Stoki (Skała), Dorf der Gmina Skała, Woiwodschaft Kleinpolen